

Anno 
 1106 – (MCVI in numeri romani) è un anno del XII secolo 
 1106 a.C.

Matematica 
 1106 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1106 Cydonia – asteroide della fascia principale del sistema solare